Der Blancpain GT Series Sprint Cup 2016 war die vierte Saison der Blancpain Sprint Series für GT-Fahrzeuge der Gruppe GT3.

Die Serie ist außerdem Teil der Blancpain GT Series, die eine gemeinsame Wertung der Blancpain Sprint Series und der Blancpain Endurance Series darstellt.

Rennkalender und Ergebnisse 
Im Vergleich zum Vorjahr umfasste der Kalender fünf statt sieben Veranstaltungen, von denen lediglich das Rennen in Brands Hatch fortgeführt wurde.

Weblinks 
 Offizielle Website der Blancpain Sprint Series

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2015